Bruderhof steht für:
 Bruderhof (Hutterer), die Gemeinschaftssiedlung der täuferischen Hutterer
 die Bruderhof-Gemeinschaft, eine neutäuferische Bewegung, siehe Bruderhöfer

Bruderhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bruderhof (Havelsee), Wohnplatz in der Stadt Havelsee beim Ortsteil Hohenferchesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Bruderhof (Markt Rettenbach), Ortsteil des Marktes Markt Rettenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Bruderhof (Salzburg), Gebäudeensemble und Fußgängerpassage in der Stadt Salzburg, Land Salzburg
 Bruderhof (Scherstetten), Ortsteil der Gemeinde Scherstetten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Bruderhof (Singen), ehemalige württembergische Exklave und ein heutiger Ortsteil der Stadt Singen, Baden-Württemberg
 Maloje Putjatino, Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad Russland (bis 1938 Scherrewischken, 1938–1946 Bruderhof, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)

Siehe auch: 
 Bruderhaus
 Bruderhöfer